Con il nome Guido Gonzaga sono conosciuti i seguenti personaggi:

Guido Corradi (o Corradi da Gonzaga) (XIII secolo), figlio di Abramino Corradi
Guido Corradi (o Corradi da Gonzaga) (? – 1318), figlio di Antonio Corradi
Guido Gonzaga (1290-1369), secondo capitano del popolo di Mantova 
Guido II Gonzaga (1340-1399), figlio di Feltrino Gonzaga della linea dei "Gonzaga di Novellara"
Guido Gonzaga (? – 1459), figlio di Febo (a sua volta figlio naturale di Ludovico II Gonzaga), canonico della cattedrale di Mantova dal 1415, abate commendatario di Sant'Andrea nel 1429 e protonotario apostolico.